Триселенид платины — бинарное неорганическое соединение
платины и селена
с формулой PtSe,
кристаллы.

Получение 
 Восстановление гексахлороплатината(IV) калия формальдегидом в присутствии диоксида селена и избытка щелочи:

Физические свойства 
Триселенид платины образует чёрные кристаллы.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 

платина
Соединения платины